Круче́ние:

Математика 
 Кручение в алгебре
 Подгруппа кручения
 Модуль без кручения
 Кручение кривой
 Кручение связности

Физика 
 Кручение, скручивание — один из видов деформации тела.

См. также 
 Скручивание